

Codici 
 MNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minto (Alaska) (Stati Uniti)
 mnt – codice ISO 639-3 della lingua maykulan
 MNT – codice valutario ISO 4217 del Tugrik mongolo, valuta della Mongolia

Mineralogia 
 Mnt – abbreviazione di montmorillonite

Altro 
 MNT – Museo Nazionale Trasporti di La Spezia, posto nei pressi della stazione Centrale.

Note